Grupp B i världsmästerskapet i fotboll för damer 2019 spelades mellan den 8 och 17 juni 2019. Totalt sex matcher spelades i gruppen där alla mötte varandra en gång. De två främsta i gruppen var garanterade avancemang till slutspelet, tillsammans med de fyra bästa grupptreorna.

Tabell

Matcher

Tyskland mot Kina

{{Resultat med trupp|id=GER-CHN
|nr       = 3
|bild     = GER-CHN (women) 2019-06-08.svg
|datum    = 8 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Giulia Gwinn 
|mål2     = 
|arena    = Roazhon Park
|spelplats= Rennes
|publik   = 15283
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Spanien mot Sydafrika

{{Resultat med trupp|id=ESP-RSA
|nr       = 4
|bild     = ESP-RSA (women) 2019-06-08.svg
|datum    = 8 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Jennifer Hermoso Lucía García 
|mål2     =  Thembi Kgatlana
|arena    = Stade Océane
|spelplats= Le Havre
|publik   = 12044
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot Spanien

{{Resultat med trupp|id=GER-ESP
|nr       = 15
|bild     = GER-ESP (women) 2019-06-12.svg
|datum    = 12 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Sara Däbritz 
|mål2     = 
|arena    = Stade du Hainaut
|spelplats= Valenciennes
|publik   = 20761
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sydafrika mot Kina

{{Resultat med trupp|id=RSA-CHN
|nr       = 16
|bild     = RSA-CHN (women) 2019-06-13.svg
|datum    = 13 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Li Ying 
|arena    = Parc des Princes
|spelplats= Paris
|publik   = 20011
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sydafrika mot Tyskland

{{Resultat med trupp|id=RSA-GER
|nr       = 27
|bild     = RSA-GER (women) 2019-06-17.svg
|datum    = 17 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 3
|mål1     = 
|mål2     =  Melanie Leupolz Sara Däbritz Alexandra Popp Lina Magull
|arena    = Stade de la Mosson
|spelplats= Montpellier
|publik   = 15502
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kina mot Spanien

{{Resultat med trupp|id=CHN-ESP
|nr       = 28
|bild     = CHN-ESP (women) 2019-06-17.svg
|datum    = 17 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Stade Océane
|spelplats= Le Havre
|publik   = 11814
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 
 Fifa.com

Grupp B